Обша:

 Обша — река на северо-западе России.
 Обша — сельская гмина (волость) в Польше.